Tarantino (taal), een taal die wordt gesproken in de zuidwestelijke Italiaanse regio Apulia
 Quentin Tarantino, Amerikaans filmregisseur, acteur en scenarioschrijver